

Geografia

Svizzera 
 Lac de Lussy – lago situato presso Châtel-Saint-Denis, comune nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Lussy – ex comune ora frazione di Villaz, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Lussy-sur-Morges – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)